Bernoulli-Prinzip steht für:

 Bernoulli-Prinzip, Entscheidungsregel für Entscheidungen unter Risiko
 Bernoulli-Effekt, physikalischer Effekt aus der Hydrodynamik